Große Mutter steht für:

 Magna Mater, mythologisches Wesen
 Mutterarchetyp, Archetypus in der Analytischen Psychologie
 Muttergöttin, in Archäologie und Religionsgeschichte für Erdgöttinnen